Verticordia är ett släkte av musslor. Verticordia ingår i familjen Verticordiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Verticordia